Thomas Bayes: científic i capellà britànic famós per haver enunciat un cas particular del Teorema de Bayes.

 Teorema de Bayes: teorema fonamental sobre les lleis de probabilitat inversa.

 Estadística Bayesiana: branca de l'estadística que difereix des d'un punt de vista filosòfic en la interpretació del que és la probabilitat respecte a l'estadística freqüentista, la qual és l'altra branca principal de l'estadística en l'actualitat.